Además del significado principal de ansiedad, este término puede aludir, en esta enciclopedia:

a Ansiedad, un cuadro de Edvard Munch;
a Ansiedad, una película mexicana musical y de drama de 1953, dirigida por Miguel Zacarías;
a Ansiedad, un vals del compositor venezolano José Enrique Sarabia, escrito en 1955 y popularizado por Nat King Cole en 1959;
a Ansiedad, una telenovela peruana de 1962, de Panamericana Televisión;

También, otros artículos:

Relativos al ámbito psicológico, psicosocial o psiquiátrico:
a la ansiedad infantil, el concepto o término para referirse tanto a la ansiedad como a los trastornos de ansiedad en niños;
a la ansiedad social, el concepto o término que describe un nivel de ansiedad elevado o anormal ante situaciones sociales sin llegar a ser un “trastorno de ansiedad social”;
a la ansiedad ante extraños, el concepto o término para referirse a cierta conducta ansiosa presente en bebés o niños pequeños ante personas desconocidas;
a la ansiedad ante los exámenes, el concepto o término para referirse a ciertos síntomas negativos que aquejan a ciertas personas, entre los que se encuentra de modo destacado la ansiedad excesiva, ante situaciones de prueba o examen;  
al trastorno de ansiedad, un concepto que abarca distintos tipos de enfermedad mental, caracterizados, entre otras cosas, por niveles disfuncionales o anormales de ansiedad;
al trastorno de ansiedad generalizada, un trastorno caracterizado por ansiedad excesiva persistente e inespecífica ante varios aspectos de la vida cotidiana;
al trastorno de ansiedad por separación, un trastorno caracterizado por ansiedad excesiva ante la separación de personas o lugares hacia las que se experimenta apego;
al trastorno de ansiedad social, un trastorno caracterizado por ansiedad excesiva ante las situaciones sociales por miedo a que estas resulten embarazosas;
al Inventario de ansiedad de Beck, un test psicológico creado por Aaron T. Beck que permite medir el grado de ansiedad en niños y en adultos;
a la Escala de Ansiedad Social de Liebowitz, un test psicológico creado por Michael Liebowitz cuyo propósito es evaluar el rango de actuaciones o interacciones sociales temidas por un individuo para ayudar al diagnóstico de  “trastorno de ansiedad social”.

Relativos a otros ámbitos de la cultura humana:
a La ansiedad de Veronika Voss, una película alemana de 1982, dirigida por Rainer Werner Fassbinder.